Мышь Гульда () — считавшийся вымершим вид грызунов из семейства мышиных. Видовое название дано английским зоологом Джорджем Робертом Уотерхаусом в честь английского натуралиста Джона Гульда (1804—1881).

Описание 
Длина тела составляет от 10 до 12 см, длина хвоста — от 9 до 10 см, длина задних конечностей — от 16 до 18 мм, вес — примерно 50 г. У самок на брюхе 4 соска. Уши довольно большие и немного заострённые. Ноги тонкие и довольно длинные. Шерсть длинная и мягкая. Верхняя часть тела светло-охристого окраса с многочисленными, длинными, чёрными волосами на спине. Ноги, подбородок, горло и вся нижняя часть тела белые. Уши коричневые с крохотными жёлтыми волосами. Длинные вибриссы коричневатого цвета. Верхние резцы ярко-оранжевого, нижние — желтоватого цвета. Когти белые.

Образ жизни 
Мышь Гульда жила маленькими семейными группами. В течение дня они укрывались в земляных нишах, сооружённых под кустами, глубиной примерно 15 см. Мягкое сено служило выстилкой для гнезда.

Вымирание 
Субископаемый материал, который был найден в удалённых друг от друга регионах Австралии, указывает на то, что область распространения мыши Гульда до колонизации широко простиралась на запад, юго-запад и юг Австралии. Тем не менее, с 1830-х годов вид начал постепенно исчезать из своих местообитаний. Точные причины исчезновения неясны, тем не менее, одичавшие кошки и разрушение земель пасущимся скотом могли сыграть роль в истреблении вида. Экспедиция   собрала последние экземпляры мыши Гульда в 1856 и 1857 годах в месте слияния рек Дарлинг и Муррей в Новом Южном Уэльсе.Группа учёных из Австралийского национального университета обнаружила якобы вымершую мышь Гульда среди живых видов, изучив геномы грызунов, которые живут или жили на территории Австралии за последние 200 лет. Анализ ДНК показал полное совпадение генома мыши Гульда со здравствующей по сей день мышью джунгари с одного из островов у западного побережья континента.

Примечания

Литература 
 Flannery, Tim & Schouten, Peter (2001): A Gap in Nature: Discovering the World's Extinct Animals, Atlantic Monthly Press, New York, ISBN 0-87113-797-6
 Menkhorst, Peter (2001): A Field Guide to the Mammals of Australia. Oxford University Press. ISBN 0-19-550870-X.
 George Robert Waterhouse (1839): Mammalia In: The Zoology of the Voyage of H.M.S. Beagle:S. 67 (als Mus gouldii)

Ссылки 
Удивительная находка воскресила вымершую мышь Гульда. 

Вымершие мышиные
Виды животных, вымерших после 1500 года
†
†
†
Гульд
Ложные мыши